Felix Weingartner, compositore e direttore d'orchestra austriaco
 Hermann Weingärtner, ginnasta tedesco
 Marlene Weingärtner, tennista tedesca
 Carl Weingärtner, arbitro tedesco

Altri progetti